Кореш:

 Кореш — река в Любимском районе Ярославской области, приток реки Перья.
 Дэвид Кореш (1959—1993) — американский религиозный деятель, лидер секты «Ветвь Давидова».
 Кореш — древнееврейское прочтение имени Куруш, принадлежавшего царю Персии.
 Кореш (жаргон) — соучастник, старый приятель.

См. также 
 Ват Кореши (1936—2006) — албанский писатель, поэт, журналист, сценарист. Государственный и политический деятель.